Tim Brown (futebolista)
 Tim Brown (patinador)